Az Állami Tervbizottság a következő pártállami szerveket jelentheti:

 Állami Tervbizottság (Szovjetunió), rövidítve Goszplan
 Állami Tervbizottság a Magyar Népköztársaság idején
 Állami Tervbizottság Bulgáriában
 Állami Tervbizottság Romániában